Tsukui steht für:
 den Kreis Tsukui, Tsukui-gun, einen ehemaligen (19. Jh.–2007) Landkreis der japanischen Provinz Sagami/Präfektur Kanagawa
 die Stadt Tsukui, Tsukui-machi, eine ehemalige (1955–2006) Stadt in Kanagawa